Gundelsheim peut faire référence à :
 Gundelsheim, une ville d'Allemagne dans l'arrondissement de Heilbronn en Bade-Wurtemberg
 Gundelsheim, une commune d'Allemagne dans l'arrondissement de Bamberg en Bavière